

Religione 
 Giudizio universale – evento che, secondo l'escatologia di alcune religioni (tra cui quelle ebraica e cristiana) dovrebbe verificarsi alla fine del mondo
 Giorno del Giudizio – nell'escatologia islamica

Arte 
 Giudizio universale – affresco di Giotto, nella Cappella degli Scrovegni 
 Giudizio universale – affresco di Michelangelo, nella Cappella Sistina
 Giudizio universale – affresco di Franco e Filippolo de Veris, conservato nell'esterno della chiesa di Santa Maria dei Ghirli di Campione d'Italia
 Giudizio universale – affresco staccato avviato da Fra Bartolomeo e concluso da Mariotto Albertinelli, custodito nel Museo Nazionale di San Marco a Firenze
 Giudizio universale – dipinto di Beato Angelico, conservata nel Museo nazionale di San Marco a Firenze
 Giudizio universale – dipinto frammentario di Hieronymus Bosch, conservato nell'Alte Pinakothek di Monaco
 Giudizio universale – dipinto di Marcello Venusti, conservato all'interno del Museo nazionale di Capodimonte, a Napoli
 Giudizio universale – affresco di autore anonimo nel santuario di San Patrizio di Colzate
 Giudizio Universale – scultura in pietra della Chiesa di Sainte-Foy (Conques) a Conques
 Giudizio Universale – dipinto di Cristoforo Baschenis il Vecchio nella chiesa della Santissima Trinità di Casnigo

Altro 
 Giudizio Universale – rivista mensile diretta da Remo Bassetti

Pagine correlate 
Il giudizio universale (disambigua)
Armageddon (disambigua)
Apocalisse (disambigua)